

Geografia 
 Amt Nord-Rügen – cittadina nel circondario di Rügen
 Bergen auf Rügen – cittadina dell'isola di Rügen
 Circondario di Rügen – circondario storico del Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Garz/Rügen – cittadina dell'isola di Rügen
 Rügen – isola della Germania nel mar Baltico

Altro 
 21074 Rügen – asteroide della fascia principale
 Ein Bayer auf Rügen – serie televisiva poliziesca tedesca
 Le bianche scogliere di Rügen – dipinto olio su tela di Caspar David Friedrich